Муниципалитет Рамальо  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 1040 км². Население — 33042 человек. Плотность населения — 31,73 чел./км².

Административный центр — Рамальо.

География 
Департамент расположен на севере провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на северо-западе — c муниципалитетом Сан-Николас
на северо-востоке — с провинцией Энтре-Риос
на юго-востоке — с муниципалитетом Сан-Педро
на юге — с муниципалитетом Арресифес
на юго-западе — с муниципалитетом Пергамино

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес